German Alexandrowitsch Umnow (; * 10. Dezember 1937 in Iwanowo; † 26. Mai 2016) war ein russischer Schachkomponist aus Podolsk.

Umnow publizierte einige hundert Schachkompositionen, zahlreiche davon erhielten Auszeichnungen im In- und Ausland. Er war Meister des Sports der UdSSR in der Schachkomposition und nationaler Preisrichter. Viele Jahre war er Vorsitzender der russischen Kommission für Schachkomposition. Er veröffentlichte Gemeinschaftsarbeiten mit Wjatscheslaw Kopajew und Andrei Lobussow. Nachfolgende Endspielstudie besitzt Bedeutung in der Endspieltheorie.

Lösung:
1. … Kc5
2. Kb7 b4
3. a6 b3
4. a7 b2
5. a8D (oder mit Zugumstellung 5. Kc8 b1D 6. a8D)
5. … b1D+ Obwohl sich der schwarze König eigentlich in der Gewinnzone befindet, kann diese Stellung mit schwarzer Dame auf b1 oder auf b4 nicht gewonnen werden.
6. Kc8 Df5+ Die schwarze Dame darf nicht mit Schach auf die 7. Reihe gelangen. Nach 6. Kc7? Dh7+ 7. Kc8 Dg8+ 8. Kb7 Df7+ 9. Ka6 De6+ 10. Kb7 Dd7+ wäre die schwarze Dame auf dem Schlüsselfeld und 11. Kb8 Kb6! droht undeckbar Matt.
7. Kb8! De5+
8. Ka7! Da1+
9. Kb8! Dh8+
10. Ka7! Remis

Literatur 
 Gherman Umnov: A reciprocal zugwang paradox. in: eg, 137, July 2000, 192–194,

Weblinks

Einzelnachweise 

Russe
Schachkomponist
Geboren 1937
Gestorben 2016
Mann